

Злотополе — село в гміні Ліпно Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Злотополе — село в гміні Рацьонж Плонського повіту Мазовецького воєводства